Letwin ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Letwin,  US-amerikanischer Softwareentwickler
 Leon Letwin († 2015), US-amerikanischer Jurist und Bürgerrechtler
 Oliver Letwin (* 1956), britischer Politiker